Потекаев — фамилия; имеет женскую форму Потекаева.

Известные носители:
 Потекаев, Александр Иванович (род. 1951) — советский и российский учёный в области физики, доктор физико-математических наук, директор Сибирского физико-технического института, профессор кафедры общей физики Томского госуниверситета.
 Потекаев, Николай Николаевич (род. 1972) — российский дерматовенеролог, заслуженный врач РФ.
 Потекаев, Николай Сергеевич (1924—2021) — советский и российский дерматовенеролог, член-корреспондент АМН СССР (1988), член-корреспондент РАМН (1991), член-корреспондент РАН (2014).